Santa Julia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Julia, Veracruz, Tlacotalpan, 
 Santa Julia, Tamaulipas, Aldama, 

Robotskapade Mexikoförgreningar